Il singolare del torneo di tennis Monterrey Grand Prix 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ken Rosewall (primo turno)

 Eddie Dibbs (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monterrey Grand Prix 1977